Наурбиев Руслан Хамидович (1 июля 1955 года, село Преображеновка, Пешковский район, Кустанайская область, Казахская ССР, СССР — 29 марта 2005 года) — актёр, певец, народный артист Республики Ингушетия.

Биография 
Наурбиев Руслан родился 1 июля 1955 года в селе Преображеновка Пешковского района, Кустанайской области Казахской ССР в семье ингушских спецпереселенцев.

В 1978 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд).

В 1980—1988 годах актёр Чечено-Ингушского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова.

В 1994 году, после начала военных действий в Чеченской Республике, переехал в Москву, где руководил Ингушским культурным центром при Постоянном представительстве Республики Ингушетия и являлся артистом эстрады студии «Лоам».

Признание и награды 
 Лауреат премии Ленинского комсомола Чечено-Ингушской АССР (1984);
 Дипломант Всесоюзного фестиваля чеховской драматургии в Таганроге (1985);
 Кавалер ордена «Знак Почёта» (1986);
 Заслуженный артист Республики Ингушетия (1997);
 Народный артист Республики Ингушетия (2001).

Фильмография 
 1984 — телохранитель в фильме «Приходи свободным» (киностудия имени Горького, режиссёр Ю. Мастюгин);
 1991 — Аламбек в фильме «Людоед» (совместная работа Рижской киностудии и «Казахфильма», режиссёр Г. Земель);
 1994 — генерал в фильме «Чёрный клоун» (киностудия «Мосфильм», режиссёр Б. Галкин);
 1995 — Фархад в фильме «Мужской талисман» (киностудия «Мосфильм», режиссёры Б. Галкин, В. Максаков).
 2000 — Чингисхан в фильме «Марш Турецкого» (режиссёр М. Туманишвили);
 2001 — Марат в фильме «Ахиллесова пята» (режиссёр И. Талпа);
 2002 — Вахид в фильме «Дом дураков» (режиссёр Андрей Михалков-Кончаловский);
 2002 — в фильме «Кодекс чести» (режиссёр Георгий Николаенко);
 2002 — Отар в фильме «За кулисами» (режиссёр И. Талпа);
 2002 — в фильме «Мужская работа 2» (режиссёр Тигран Кеосаян);
 2003 — Тагиров в фильме «Оперативный псевдоним» (режиссёр И. Талпа);
 2003 — в фильме «Стилет» (режиссёр В. Досталь);
 2004 — Абдула в фильме «Сармат» (режиссёр И. Талпа);
 2004 — Аслан в фильме «Личный номер» (режиссёр Евгений Лаврентьев);
 2004 — в фильме «Время жестоких» (режиссёр Всеволод Плоткин);
 2004 — в фильме «Карусель» (режиссёр М. Швейцер);
 2005 — в фильме «Черная богиня» (режиссёр Леонид Белозорович);
 2007 — в фильме «Джоконда на асфальте» (режиссёр В. Наумов).

Музыка 
Совместно с Ибрагимом Бековым, Тимуром Дзейтовым и Тамарой Яндиевой, создал в 1993 году в Москве ингушскую музыкальную группу «ЛОАМ» (инг. «гора»).

Студийная группа «ЛОАМ» пользовалась большой популярностью как в Ингушетии так и за её пределами.
лоам - это снег а не гора

Примечания

Литература

Ссылки 
 Наурбиев Руслан на сайте Internet Movie Database
 Вечер памяти Наурбиева

Актёры Ингушетии